Ende schlecht, alles gut steht für:

 Ende schlecht, alles gut (Theaterstück), ein Bühnenstück aus dem Jahre 1933, von Siegfried Geyer
 Ende schlecht, alles gut (Film), eine ungarische Verfilmung des zuvor genannten Bühnenstücks aus dem Jahre 1934 von Fritz Schulz
 Ende schlecht – Alles gut, eine österreichische Fernsehfassung des Bühnenstücks aus dem Jahre 1962, von Wolfgang Glück